L'Omloop Het Volk 1959 va ser la quinzena edició de l'Omloop Het Volk. La cursa es va disputar el 5 d'abril de 1959, amb inici i final a Gant. La cursa va ser guanyada en solitari per Seamus Elliott.

Classificació general

Referències 

1959
Competicions ciclistes del 1959